Paolo Goltz, calciatore argentino
Rüdiger von der Goltz, generale tedesco (1865-1946)
Sindrome di Goltz